Otok u Danskoj:
 Fanø, otok u Vadenskom moru

Općina u Danskoj:
 Fanø (općina), općina u regiji Južna Danska